Vincent Coll – detto Mad Dog ("cane pazzo"), gangster irlandese-americano attivo a New York negli anni 1920.

La sua vita violenta ispirò diversi film ed episodi di serie televisive:

Gangster contro gangster (Mad Dog Coll) – film statunitense del 1961 diretto da Burt Balaban
Mad Dog Coll – film statunitense del 1992 diretto da Greydon Clark e Ken Stein
Mad Dog Coll – documentario irlandese del 1999 diretto da Pat Comer
Mad Dog Coll – episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense Gli intoccabili trasmesso il 19 novembre 1959
The Mad Dog Coll Story (parte 1 e 2) – doppio episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense The Lawless Years trasmesso il 28 luglio 1961